Iso Hautasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Hautasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Iso Hautasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar